ZSJ Škoda Plzeň je historický název těchto klubů:
FC Viktoria Plzeň – hokejový klub
HC Lasselsberger Plzeň – hokejový klub